Army of the Shenandoah (Unie) - Een leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van de Unie.
 Army of the Shenandoah (Confederatie) - Een leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in dienst van de Confederatie.